Вальтер Хаузер (; 1 мая 1837 года, Веденсвиль, кантон Цюрих, Швейцария — 22 октября 1902 года, Берн, Швейцария) — швейцарский политик, дважды становившийся президентом Швейцарии. Член Радикально-демократической партии.

Биография 
Отец Вальтера Якоб Арнольд Хаузер был владельцем крупного кожевенного завода. После смерти старшего брата в 1854 году, Вальтер Хаузер оказался наследником семейной компании и позже стал её директором и владельцем. Кроме того, он стал артиллерийским офицером и дослужился до звания полковника (1888). 

В конце 1860-х годов активно занялся политикой, присоединившись к лево-либеральному демократическому движению, которое выступало за прямую демократию, социальные реформы и централизованное государство. 

В 1869 году был избран в Кантональный совет Цюриха (участвовал в подготовке новой конституции кантона Цюрих), где до 1887 года возглавлял департамент финансов, затем строительства. Был инициатором ряда значимых транспортных и энергетических проектов. 

В 1869 году он стал также членом Национального совета Швейцарии, а в 1879 занял место в сенате. В 1880 году продал свой кожевенный завод, чтобы полностью посвятить себя политике. Через три недели после смерти его друга Вильгельма Хертенштейна, Хаузер был избран на его место в Федеральном совете. 

 1883 — 1884 гг. — глава правительства кантона Цюрих,
 18 июня 1883 — 4 июня 1884 гг. — президент Совета кантонов парламента Швейцарии,
 1887 — 1888 гг. — глава правительства кантона Цюрих,
 13 декабря 1888 — 22 октября 1902 гг. — член Федерального совета Швейцарии,
 1 января 1889 — 31 декабря 1890 гг. — начальник военного департамента,
 1 января 1891 — 31 декабря 1899 гг. — начальник департамента финансов,
 1 января — 31 декабря 1891 г. — вице-президент Швейцарии,
 1 января — 31 декабря 1892 г. — президент Швейцарии,
 1 января — 31 декабря 1899 г. — вице-президент Швейцарии,
 1 января — 31 декабря 1900 г. — президент Швейцарии, начальник политического департамента (министр иностранных дел),
 1 января 1901 — 22 октября 1902 гг. — начальник департамента финансов.

22 октября 1902 года  скончался на следующий день после перенесенного инсульта. В Веденсвиле ему установлен памятник и есть улица его имени.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерального совета Швейцарии 
 
 Биография на www.munzinger.de 

Умершие от инсульта
Государственные деятели Швейцарии
Президенты Совета кантонов Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Министры обороны Швейцарии
Министры финансов Швейцарии